Le nom de Kumlien est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Aaron Ludwig Kumlien (1853-1902), ornithologue américain.
 Thure Ludwig Theodor Kumlien (1819-1888), naturaliste américain.

Homonymie de patronyme